Состояние — может означать:

 Состояние — абстрактный термин, обозначающий множество стабильных значений переменных параметров объекта.
 Агрегатное состояние
 Газообразное состояние
 Жидкое состояние
 Твёрдое состояние
 Квантовое состояние
 Метастабильное состояние
 Основное состояние
 Смешанное состояние
 Состояние Белла
 Состояние Ефимова
 Состояние Фока
 Физическое состояние
 Состояние животных
 Состояние монет
 Состояние моря
 Психическое состояние — характеристика психической деятельности за определённый период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов.
 Высокоимпедансное состояние
 Высокоэластичное состояние
 Стеклообразное состояние
 Термодинамическое состояние
 Состояние покоя
 Состояние — значительный капитал, богатство.
 Состояние — шаблон проектирования.
 Состояние — модель вычисления в информатике.

Фильмы 
 «Состояние» — кинофильм 1975 года, США.
 «Состояние Аватара» — первый эпизод второго сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
 «Состояние единства» — кинофильм режиссёра Фрэнка Капры, вышедший на экраны в 1948 году.
 «Состояние упадка» — четвёртая серия восемнадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

См. также